

Une chaumière est une maison d'habitation agricole tirant son nom de sa toiture recouverte de chaume (paille de blé ou de seigle, tiges de roseaux).

Toponyme 
.
Rue de la Grande-Chaumière à Paris.

Autres 
L'Académie de la Grande Chaumière est une école située au 14 rue de la Grande-Chaumière à Paris, fondée en 1902 par la Suissesse Martha Stettler (1870-1946).
La Grande-Chaumière était un bal de barrière célèbre de Paris.